Wuzhu bezeichnet:

 Wuzhu (Huyi) (五竹镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huyi in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wuzhu (Weiyuan) (五竹镇), Großgemeinde im Kreis Weiyuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Wuzhu (Guangnan) (五珠乡), Gemeinde im Kreis Guangnan in der chinesischen Provinz Yunnan

Wuzhu ist der Name von:

 Wuzhu (Minyue-König) († 192 v. Chr.), König des Minyue-Reiches
 Wuzhu (Jin-General) († 1148), General der Jin-Dynastie